Пентафосфид самария — бинарное неорганическое соединение 
металла самария и фосфора
с формулой SmP,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств самария и фосфора:

Физические свойства 
Пентафосфид самария образует кристаллы

.

Соединение разлагается при температуре 700°С
.

Примечания 

Соединения самария
самария